Neon steht für:
 Neon, ein chemisches Element
 Blauer Neon, ein Süßwasserzierfisch (siehe dort für weitere „Neon“-Aquarienfische)
 Neon (Band), deutsches Schlager-Duo
 Neon (Gattung), eine Gattung von Springspinnen
 Neon (Kaffeehaus) in Athen
 Neon (Rose), eine Beetrose (Kordes, 2001)
 Neon (Zeitschrift), ehemaliges deutsches Monatsmagazin
 Chrysler Neon, ein Automodell der Kompaktklasse
 NEON (Befehlssatzerweiterung), eine SIMD-Erweiterung der Arm-Prozessorarchitektur

Orte in der antiken Geografie:
 Neon (Phokis), Stadt im östlichen Phokis am Südrand der Kephisos-Ebene
 Neon Teichos (Aiolis), Ort in der Aiolis
 Neon Teichos (Propontis), befestigter Ort an der Nordküste der Propontis

Personen der Antike:
 Neon (Spartaner) (um 400 v. Chr.), Teilnehmer am Feldzug Kyros’ des Jüngeren
 Neon (Sohn des Philiades) (um 335 v. Chr.), promakedonischer Politiker Messeniens zur Zeit Philipps II.
 Neon (Sohn des Askondas) (um 230 v. Chr.), Vater des Brachylles, böotischer Politiker
 Neon (Gesandter), 188/7 v. Chr. Gesandter von Ptolemaios V.
 Neon (Sohn des Brachylles) (um 175 v. Chr.), böotischer Politiker

Siehe auch:
 Neonfarbe